Бендикс может обозначать:

Фамилия 
 Бендикс, Виктор (1851—1926) — датский композитор еврейского происхождения.
 Бендикс, Винсент Гуго (1881—1945) — американский изобретатель и промышленник. Винсент Бендикс был пионером как в автомобильной, так и в авиационной промышленности, основатель фирмы Bendix
 Бендикс, Макс (1866—1945) — американский скрипач. Дядя Уильяма Бендикса.
 Бендикс, Питер — сооавтор алгоритма Кнута-Бендикса — алгоритма построения полной системы переписывания термов.
 Бендикс, Рейнхард (1916—1991) — американский социолог немецкого происхождения, представитель неовеберианского направления.
 Бендикс, Уильям (1906—1964) — американский актёр кино, театра и телевидения. Племянник Макса Бендикса.

Другое 
 Обгонная муфта — Бендикс — народное название обгонной муфты стартера ДВС, применение которой получило широкое распространение благодаря фирме Bendix

См. также 
 Бендиксен, Зигфрид Детлеф